Der Kia Soul ist ein Pkw-Modell des südkoreanischen Automobilherstellers Kia Motors, das seit 2008 produziert wird. Der keiner bestimmten Fahrzeugklasse zuzuordnende Wagen ähnelt vom Konzept her einem Minivan, ohne jedoch dessen Variabilität zu besitzen. Innerhalb der Modellpalette von Kia ist der Soul zwischen dem Kleinwagen Rio und dem Kompaktfahrzeug Kia cee’d platziert.

1. Generation (2008–2014) 

Die erste Generation wurde im Herbst 2008 auf der Mondial de l’Automobile präsentiert. Die Produktion des auf den drei 2008-Studien Soul Burner, Soul Diva und Soul Searcher basierenden Fahrzeugs begann im November 2008 in Südkorea; der Marktstart in Europa war im Februar 2009 und in den USA im April 2009. Das Fahrzeug bietet bei einer verhältnismäßig kurzen Außenlänge, einem langen Radstand und einer großzügigen Fahrzeughöhe fünf Personen Platz. Das Gepäckraumvolumen beziffert sich bei normaler Sitzanordnung auf 340 Liter, bei umgelegter Rücksitzbank auf 570 Liter.

In Europa sind ein Otto- und ein Dieselmotor mit jeweils 1,6 Litern Hubraum und 77 kW/105 PS bzw. 93 kW/126 PS (Benziner) sowie 66 kW/90 PS bzw. 94 kW/128 PS (Diesel) im Angebot. Beide frontgetriebenen Motorisierungen basieren auf Triebwerken aus dem Kia cee'd und besitzen vier Zylinder, 16 Ventile und zwei obenliegende Nockenwellen in Verbindung mit Schalt- und Automatikgetrieben. In den USA und einigen außereuropäischen Märkten wird außerdem ein 2,0-Liter-Ottomotor angeboten, der im Sommer 2011 durch einen gleich großen neuerer Bauart getauscht wurde.

Modellpflege 
Ende Oktober 2011 wurde eine überarbeitete Version des Soul eingeführt. Dieses Modell besitzt einen breiteren Lufteinlass und vergrößerte Nebelscheinwerfer. Ferner sind die Scheinwerfer neu entworfen worden und verfügen nun über eine schwarze Einfassung. Der untere Teil der Doppelscheinwerfer übernimmt nun die Funktion des Tagfahrlichts, das bei den höheren Ausstattungslinien mittels LEDs realisiert worden ist. Am Heck fallen nach der Modellpflege neue LED-Rückleuchten sowie eine schwarze Leiste im Stoßfänger auf, die sich über die gesamte Breite des Fahrzeuges zieht. Im Innenraum wurde die Mittelkonsole überarbeitet. So gibt es nun ein rundes LC-Display für die Klimaanlage. Auf technischer Seite hielt mit der Modellpflege ein 103 kW/140 PS leistender 1,6-Liter-Ottomotor Einzug. Außerdem wurde der Verbrauch des Dieselmotors gesenkt. Alle Getriebe, manuell und automatisch, verfügen nun über sechs Stufen.

Auszeichnungen 
 2009: red Dot Design Award
 2009: Top Safety Pick 2009
 2010: Top Safety Pick 2010
 2011: Top Safety Pick 2011

Technische Daten

2. Generation (2014–2019) 

Im Frühjahr 2014 wurde die zweite Generation des Soul weltweit auf den Markt gebracht. Das Fahrzeug ist in seinen Dimensionen etwas gewachsen, nur die Höhe blieb in etwa gleich.

Kia Soul EV 

Das Modell Kia Soul EV ist ein reines Elektroauto. Erste Prototypen wurden 2013 getestet. Im November 2013 wurde die Produktion des Modells Soul EV angekündigt, dessen Verkaufsstart in den USA 2014 erfolgte. Seit Ende 2014 ist er auch in Europa erhältlich.

Der Elektromotor leistet 81 kW (110 PS) und hat ein Drehmoment von 285 Nm. Damit beschleunigt er in 11,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 145 km/h. Der Lithium-Ionen-Polymer-Akku des Soul EV basiert auf einer Entwicklung von Samsung und Kia und hat eine Kapazität von 27 kWh. Die Reichweite des Kia Soul beträgt 212 km. Die Energiedichte des 277 kg schweren Akkus beträgt 200 Wh/kg. Bei Zeitknappheit können an einer 50-kW-Schnellladestation 80 % in 33 Minuten geladen werden. Weiterhin werden das regenerative Bremssystem und die Wärmepumpe genutzt, um den Aktionsradius zu vergrößern. Im Verkaufsjahr 2017 entfielen 69 % (2933 von 4244 Einheiten) der zugelassenen Kia Soul auf die Elektroversion und nur 9 % (387 Einheiten) wurden mit Dieselmotor ausgestattet. Die verbleibenden 22 % (924 Einheiten) entfallen auf die angebotenen Ottomotoren.

Modellpflege 
Zum Modelljahr 2017 wurde der Soul überarbeitet. Neben einigen optischen Änderungen kommt außerdem der aus dem cee'd GT bekannte aufgeladene 1,6-Liter-Ottomotor als Topmotorisierung zum Einsatz. Premiere feierte das Facelift auf dem Pariser Autosalon 2016.

Technische Daten

3. Generation (seit 2019) 

Auf der LA Auto Show im November 2018 wurde die dritte Generation des Soul präsentiert. In Europa wird sie nur noch mit Elektromotor angeboten. Dort debütierte sie auf dem Genfer Auto-Salon im März 2019, seit April 2019 wird sie verkauft. Eine überarbeitete Version wurde im Mai 2022 für den nordamerikanischen Markt vorgestellt.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 35.031 Kia Soul neu zugelassen worden. Ein deutlicher Anstieg der Zulassungszahlen ging mit der Einführung der zweiten Generation einher.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website

Minivan
Kombi
Elektroautomodell